

Patronymes 
Le mot Idir désigne le nom que portent des personnes en Algérie et en Tunisie:

 Idir (1949-2020), artiste algérien ;
  (1935-1960), militant algérien ;
 Ali Idir (1966-), judoka algérien ;
 Aïssat Idir (1915-1959), syndicaliste algérien ;
 Kamel Idir (1959-), handballeur tunisien ;
 Mehdi Idir (1979-), réalisateur français ;
 Mohand Idir Aït Amrane (1924-2004), poète et militant nationaliste algérien.

Voir aussi 
 Liste des noms berbères
 Liste de prénoms kabyles
Homonymie de patronyme